Düben può riferirsi a:
 Düben – frazione della città tedesca di Coswig (Anhalt)
 Bad Düben (lett. «Düben terme») – città tedesca
 Groß Düben (lett. «Düben grande») – comune tedesco
 Klein Düben (lett. «Düben piccola») – frazione del comune tedesco di Jämlitz-Klein Düben
 Ulrica von Düben – nobildonna svedese

Pagine correlate 
Duben